Klobuk bezeichnet:

 eines der ältesten turkvölkischen Wörter in der slawischen Sprachgruppe: Klobuk (Etymologie)
 Name für Ortschaften:
 Kłobuck;
 Klobouky u Brna; 
 Valašské Klobouky;
 Klobuky;
 Klobuk (Bosnien und Herzegowina)
 als Familienname: Klobuk (Familienname); 
 Bezeichnung für verschiedene Kopfbedeckungen im slawischen Sprachraum: Klobuk (Kopfbedeckung)
 Bezeichnung eines Kobolds im südlichen Ermland: Kłobuk